Шателодра́н (, , ) — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 110 км на північний захід від Ренна, 16 км на захід від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2019 року Шателодран і Плуага було об'єднано в новий муніципалітет Шателодран-Плуага.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 480 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 901,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Шателодран 
 Туристичне бюро муніципалітету Шателодран
 Шателодран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шателодран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор